Vysoká Lhota (Duits: Hohenlhota) is een Tsjechische gemeente in de regio Vysočina, en maakt deel uit van het district Pelhřimov.
Vysoká Lhota telt 24 inwoners.

Gemeente in Pelhřimov